Список содержит перечень трамвайных систем, действовавших ранее или действующих в настоящее время в городах Австралийского Союза. При этом под трамвайной системой понимается линия или сеть линий городского общественного пассажирского транспорта, использующая рельсовые транспортные средства и работающая по рельсовым путям, проложенным в основном по улицам городов.

По состоянию на 2022 год в Австралии эксплуатируются сети городского электрического трамвая в шести городах — Аделаиде, Голд-Косте, Канберре, Мельбурне, Нью-Касле и Сиднее. При этом трамвайная система Мельбурна является самой большой в мире по протяжённости пути, отобрав первенство у Санкт-Петербурга (Россия), существенно сократившего свою трамвайную сеть в середине первого десятилетия XXI века. В ряде городов Австралии действуют также небольшие музейно-туристические линии с восстановленными или воссозданными историческими трамвайными вагонами.

Примечания 

Списки:Трамвай
Списки:Австралия